Methow bezeichnet
 Methow (Volk), einen Indianerstamm im Gebiet des heutigen US-Bundesstaates Washington
 Methow (Washington), ein nach dem Stamm benanntes gemeindefreies Gebiet im Okanogan County
 Methow River, einen Nebenfluss des Columbia River im nördlichen US-Bundesstaat Washington